Турея — топоним.

 Турея (Псковская область) — деревня в юго-восточной части Стругокрасненского района Псковской области РФ.

 Турея (приток Большой Нигвы) — река в Калужской области России.
 Турея (приток Угры) — река в России, протекает в Смоленской области.